Ко́ллінз, Ко́ллінс () — прізвище з англійськими та ірландськими коренями та назви, похідні від нього. Може означати:

 Колінз (посуд) () — склянка циліндричної форми з прямими стінками, використовується для лонгдрінків.
 Підводні човни типу «Коллінз» () — серія австралійських дизель-електричних підводних човнів.
 6471 Коллінс (6471 Collins) — астероїд головного поясу, відкритий 4 березня 1983 року.

Персоналії 
 Коллінз (прізвище)

Топонім 
 Коллін () — департамент Беніну.

Коллінс — місто, штат Джорджія
 Коллінс — місто, штат Айова
 Коллінс — місто, штат Міссісіпі
 Коллінс — місто, штат Нью-Йорк
 Коллінс — поселення, штат Міссурі
 Коллінс — переписна місцевість, штат Огайо
 Коллінс — переписна місцевість, штат Вісконсин

 Форт-Коллінс () — місто на Заході США, в штаті Колорадо.